Станке:

 Станке, Ален (род. 1934) — канадский франкоязычный теле- и радиоведущий, журналист и писатель.
 Станке Димитров (1889—1944) — болгарский политический деятель.